Maraton mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Zurychu. Biegacze rywalizowali ostatniego dnia imprezy, w niedzielę, 17 sierpnia 2014.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Bibliografia 
 

Maraton mężczyzn